

Населені пункти та їхні частини

 Германув — село в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Германув — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Германув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Германув — частина села Велічна в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Германув — частина села Шиманув у гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Германув — осада в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки